Sigurdsson ist ein Familienname. Seine Entsprechung als isländischer Personenname lautet Sigurðsson.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein patronymisch gebildeter Familienname mit der Bedeutung Sohn des Sigurd.

Namensträger 
 Arnar Sigurðsson (* 1981), isländischer Tennisspieler
 Arne Sigurdsson († 1314), norwegischer Bischof

 Arnór Sigurðsson (* 1999), isländischer Fußballspieler
 Audfinn Sigurdsson († 1330), norwegischer Bischof
 Baldur Sigurðsson (* 1985), isländischer Fußballspieler
 Bjarki Sigurðsson (* 1967), isländischer Handballspieler
 Björgvin G. Sigurðsson (* 1970), isländischer Politiker (Allianz)
 Brusi Sigurdsson († 1030?), Jarl auf den Orkneys
 Dagur Sigurðsson (* 1973), isländischer Handballspieler und -trainer
 Einar Sigurdsson († 1020), Jarl auf den Orkneys
 Guðjón Valur Sigurðsson (* 1979), isländischer Handballspieler und -trainer
 Guttorm Sigurdsson (1199–1204), König von Norwegen
 Gylfi Þór Sigurðsson (* 1989), isländischer Fußballspieler
 Haakon Sigurdsson (um 935–995), König von Norwegen
 Hannes Sigurðsson (* 1983), isländischer Fußballspieler
 Haraldur Sigurðsson (* 1939), isländischer Vulkanologe
 Haukur Sigurðsson (1930–2006), isländischer Skirennläufer
 Helgi Sigurðsson (* 1974), isländischer Fußballspieler
 Indriði Sigurðsson (* 1981), isländischer Fußballspieler
 Ingvar Eggert Sigurðsson (* 1963), isländischer Schauspieler
 Jóel Sigurðsson (1924–2003), isländischer Leichtathlet
 Jón Sigurðsson (1811–1879), isländischer Politiker
 Jón Karl Sigurðsson (1932–2019), isländischer Skirennläufer
 Kristján Örn Sigurðsson (* 1980), isländischer Fußballspieler
 Lárus Sigurðsson (* 1973), isländischer Fußballspieler

 Ólafur Jóhann Sigurðsson (1918–1988), isländischer Schriftsteller
 Ófeigur Sigurðsson (* 1975), isländischer Autor

 Ragnar Sigurðsson (* 1986), isländischer Fußballspieler
 Reynir Sigurðsson (1928–2017), isländischer Leichtathlet
 Robert Sigurðsson (* 1993), US-amerikanisch-isländischer Eishockeyspieler

 Sigrid Sigurdsson (* 1943), deutsche Künstlerin

 Sigurjón Birgir Sigurðsson (* 1962), isländischer Künstler
 Stefán Sigurðsson frá Hvítadal (1887–1933), isländischer Lyriker
 Sumarliði Sigurðsson († 1014?), Jarl auf den Orkneys
 Sveinn Rúnar Sigurðsson (* 1975), isländischer Pianist
 Sverre Sigurdsson (um 1151–1202), König von Norwegen
 Thorfinn Sigurdsson (um 1009–um 1065), Jarl auf den Orkney
 Torleif Sigurðsson (1946–2008), färöischer Sportfunktionär
 Tórmóður Sigurðsson († 1531), Løgmaður der Färöer
 Viggó Sigurðsson (* 1954), isländischer Handballspieler und -trainer

Familienname
Patronym
Isländischer Personenname